Середю́к — українське прізвище.

Відомі носії:
 Середюк Борис Васильович — керівник Луцької міської ГО «Українська асоціація інвалідів АТО», кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.
 Середюк Володимир Іванович (*1970) — радянський та український футболіст, нападник і півзахисник.
 Середюк Ігор Васильович — капітан Збройних Сил України. Лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
 Середюк Олег Олександрович (1972—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Середюк Олександр Миколайович (1950) — історик, краєзнавець, публіцист.
 Середюк  Станіслав Олександрович — засновник фермерського господарства «П'ятигірське», кавалер ордена «За заслуги».

Примітки 

Українські прізвища